DT может обозначать:

 Дельта T — обозначение временной разницы между земным временем (TT) и всемирным временем (UT).
 Deutsche Telekom — германская телекоммуникационная компания.
 Dt — японская рок-группа.
 Dark Tranquillity — шведская метал-группа. Начиная с 2013 года, на обложках альбомов использует только аббревиатуру «DT», без упоминания полного названия группы.
 Delirium tremens — алкогольный делирий.
 IATA-код национального авиаперевозчика Анголы TAAG Angola Airlines.
 DT SRS — снайперская винтовка, разработана американской компанией Desert Tactical Arms.